SRZ steht für:
 Schutz und Rettung Zürich, eine Schweizer Rettungsorganisation
 Sunrise Senior Living (NYSE:Code)
 Flughafen El Trompillo (IATA-Code), Bolivien

srz steht für:
 Shahmirzadi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt der masanderanischen Sprache im Iran

Abkürzung